Hasselholmen kan syfta på:

Finland 

 Hasselholmen (vid Hermansö, Raseborg), Nyland, 
 Hasselholmen (vid Älgö, Raseborg), Nyland, 
 Hasselholmen (udde), Nyland,

Se även 
 Hasselholms naturreservat
 Hässleholm

Robotskapade Finlandförgreningar